Го Сяолу (; ; род.1973) — английская писательница и  китайского происхождения. В 2013 году она была названа одним из лучших молодых британских писателей журнала Granta, список составляется раз в десять лет. Она является одним из первых научных сотрудников Колумбийского института идей и воображения в Париже, член жюри Букеровской премии 2019 года. В настоящее время она является приглашенным профессором и постоянным писателем Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Биография 
Родилась в рыбацкой деревне (посёлок Шитан уезда Вэньлин) в провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая. Отец — художник, был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Закончила Пекинскую кинокадемию, но не могла снимать из-за жестокой цензуры. Начала писать и публиковать прозу. В 2002 году приехала в Лондон. С середины 2000-х годов пишет на английском языке. 

Роман 2008 года «Краткий китайско-английский словарь любовников» — первый роман, который она написала на английском языке после публикации своих китайских книг. В нем рассказывается о путешествии молодой китаянки в Лондон. Вскоре она переименовывает себя в «Z», и ее встречи с неназванным англичанином побуждают их обоих исследовать собственное чувство идентичности. Роман изначально написан на ломаном английском героини, в словарной форме. С каждой главой ее английский постепенно улучшается, отражая улучшение собственного английского языка героини за год, в течение которого происходит действие романа. Американская писательница Урсула Ле Гуин написала рецензию на книгу в The Guardian: «Мы в руках того, кто знает, как рассказать историю [...] Автору удается заманить западного читателя в чужой образ мышления: такого рода уловка может сработать только в романе, и это действительно один из их лучших трюков». 
 

В 2015 году опубликовала роман «Китай — это я», как «параллельную историю двух китайских любовниках в изгнании — внешнем и внутреннем изгнании, которое я испытала с тех пор, как покинула Китай». В книге лондонский литературный переводчик Иона Киркпатрик открывает для себя историю романтики и революции, переводя сборник писем и дневников китайского панк-музыканта по имени Хубилай Цзянь. Без ведома Ионы, Цзянь приехал в Великобританию в поисках политического убежища, в то время как другой персонаж, Му, находится в Пекине, пытаясь его выследить. По мере того, как переводчик отслеживает 20-летние отношения влюбленных, у нее появляется решимость снова свести Цзянь и Му вместе, пока не стало слишком поздно. Это была одна из лучших книг NPR 2014 года.

Книги 
 Who is my mother’s boyfriend? (我妈妈的男朋友是谁？ Wo mama de nanpengyou shi shei?) (1999)
 Fenfang’s 37.2 Degrees (芬芳的37.2度 Fenfang de 37.2) (2000)
 Film Notes (电影理论笔记 Dianying lilun biji) (2001)
 Movie Map (电影地图 Dianying ditu) (2001)
 Каменная деревня/ Village of Stone (我心中的石头镇 Wo xinzhong de shitou zhen) (2003, номинация на Премию «Индепендент» за переводную прозу, номинация на Дублинскую литературную премию; англ., фр. пер. 2004, нем. пер. 2005, пол. пер. 2006, вьетнам. пер. 2008)
 Краткий китайско-английский словарь влюблённых / A Concise Chinese-English Dictionary For Lovers (2007, номинация на премию Оранж; итал., пол. пер. 2007, вьетнам., кит., фр., нем. пер. 2008, исп. пер. 2010)
 20 фрагментов голодной юности/ 20 Fragments of a Ravenous Youth (2008, дат. пер. 2008, кит., франц. пер. 2009, пол., иврит пер. 2010)
 НЛО в её глазах/ UFO in Her Eyes (2009, нем. пер. 2009, итал. пер. 2010)
 Любовь в эпоху равнодушия/ Lovers in the Age of Indifference (2010)
 Китай — это я/ "I am China" (2014)
 Однажды на Востоке/ "Once Upon a Time in the East"  2017)
 Любовная речь/ "Lover's Discoures" (2020)

Фильмы 
 Далеко и рядом/ Far and Near (2003)
 The Concrete Revolution (2004)
 Как ваш улов сегодня?/ How Is Your Fish Today? (2006, Большая премия жюри на Международном фестивале женского кино в Кретее)
 Адрес неизвестен/ Address Unknown (2007)
 Мы прибываем в Чудоземье/ We Went to Wonderland (2008)
 Воскресный день археолога/ An Archeologist’s Sunday (2008)
 Жил-был пролетарий/ Once upon a time Proletarian (2009)
 Она, китаянка/ She, a Chinese (2009, Золотой леопард МКФ в Локарно, премия за лучший сценарий на Гамбургском МКФ)
 НЛО в её глазах/ UFO in Her Eyes (2011)
 Поздно ночью — голоса обыкновенного безумия/ Late At Night — Voices of Ordinary Madness (2013)

Публикации на русском языке 
 Краткий китайско-английский словарь любовников. — : Изд-во Ольги Морозовой, 2008.

Признание 
Номинант и лауреат ряда литературных и кинопремий. Книги переведены на многие языки. В 2013 году английский журнал Гранта включил писательницу в число 20 лучших молодых романистов Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт,
 

Писатели по алфавиту
Писательницы Великобритании
Писатели Великобритании XXI века
Многоязычные писательницы
Английские писательницы XXI века
Китайские писатели